Olean kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Olean (Missouri)
Olean (New York)